Суперкубок Естонії з футболу 2003 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 листопада 2003 року між чемпіоном Естонії Флорою і володарем кубка Естонії ТВМК.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

2003
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні